Albaredo peut désigner:
 Albaredo d'Adige, commune de la province de Vérone dans la région Vénétie ;
 Albaredo Arnaboldi, commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie ;
 Albaredo per San Marco, commune italienne de la province de Sondrio dans la région Lombardie en Italie.